Desguazado es un término de la ingeniería naval aplicado a navíos (principalmente) o automóviles y similares que dejan de ser útiles por antigüedad, siniestro o fin de vida útil. 
Los navíos son entonces desechados para ser escrapeados (cortados, desarmados y reciclados), abandonados, o se les da otro destino distinto para el cual habían sido diseñados.

Los barcos para desguace son embicados en la playa durante la marea alta y cortados en pedazos para al aprovechamiento de su material en las acerías locales.

Coloquialmente el término puede ser utilizado con el sentido de "desarmadero de automóviles" o "desguazadero de autos".
En las faenas mineras, se destina al desguace las piezas de maquinarias que aun pueden ser reutilizadas, a estos acopios se les llama comúnmente patio de salvataje.

Referencias

Véase también 
 Alang

Terminología naval